De Basketball Cup (tot 2019 bekend als de NBB-Beker) is de nationale bekercompetitie van de Nederlandse Basketball Bond voor mannen basketbalclubs in Nederland. Deze competitie wordt elk jaar gehouden en bestaat uit een systeem waarin twee teams steeds tegen elkaar spelen en enkel de winnaar naar de volgende ronde gaat. Elke club kan zich inschrijven voor de beker, maar vanaf de achtste finales zijn het toch voornamelijk Eredivisie- en promotiedivisieteams met af en toe een teams uit de eerste divisie of het rayon die over zijn. De bekercompetitie staat los van de reguliere competitie, dus teams uit het hele land kunnen elkaars opponent zijn. Van 1977 tot en met 1990 deden er geen eredivisieclubs mee aan de bekercompetitie.

Competitiesysteem 
In de voorrondes spelen er 17 teams in vier poules: de nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de eerste ronde. Professionele clubs uit de BNXT League stromen in in de 4e ronde. Vanaf de kwartfinales spelen teams tweemaal tegen elkaar (thuis en uit); er is een uitzondering in het geval dat een ploeg uit de BNXT League wint van een team uit een lagere klasse, dan is één wedstrijd afdoende. De finale wordt gespeeld in één wedstrijd in een hal die later in het seizoen bekend wordt gemaakt.

Finales 
Gebruikte vlaggen zijn die van de plaatsen waaruit de clubs komen.

Noten:

^1 – Arke Stars Enschede won de beker, maar Transol Rotterdam-Zuid werd aangemerkt als bekerwinnaar in verband met Europese deelname.

^2 – RZG Donar weigerde de finale te spelen, waardoor Amsterdam automatisch de beker won.</span>
^3 – Er waren in het seizoen 1993-1994 twee bekercompetities, waarvan er een werd gewonnen door Den Helder en een door Red Giants Meppel in een finale tegen Binnenland Barendrecht.
^4 – Vanwege de Coronapandemie werd de Bekerfinale tussen Donar Groningen en Aris Leeuwarden uitgesteld en uiteindelijk niet gespeeld.

Ranglijst

Externe link 
 Basketball Happenings - De geschiedenis van het Nederlands basketball in duizend en enige cijfers (gearchiveerd)

Nederlandse basketbalcompetitie
Nederlandse beker